ESUS může označovat:
 Esus – keltský bůh stromoví
 ESUS – evropské seskupení pro územní spolupráci
 ešus – jídelní miska